Wilhelm Backhausen ist der Name folgender Personen:

* Wilhelm Backhausen (Theologe) (Karl Wilhelm August Backhausen; 1869–1924), deutscher Pfarrer und Sozialpädagoge
 Wilhelm Backhausen (Physiker) (Wilhelm Johannes Backhausen; * 1941), deutscher Physiker und Kommunikationswissenschaftler